Municipio de Cotton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cotton (condado de Switzerland, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Switzerland.
 Municipio de Cotton (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis